Hugo von Ibelin ist der Name folgender Personen:

 Hugo von Ibelin (um 1130–um 1170), Herr von Ibelin, Ramla und Mirabel
 Hugo von Ibelin († 1238), zypriotischer Ritter
 Hugo von Ibelin († 1315), zypriotischer Baron und Verschwörer
 Hugo von Ibelin († nach 1335), Titulargraf von Jaffa, Gerichtsherr von Sizilien
 Hugo von Ibelin († 1349), Titulargraf von Jaffa